Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo ad Allumiere
 Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo ad Apice
 Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Camini
 Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Cisterna di Latina
 Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Lusciano
 Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo  a Pazzano
 Chiesa di Maria Santissima Assunta in Cielo  a Serra San Bruno (Spinetto)
 Chiesa di Maria Santissima Assunta in Cielo  a Serra San Bruno (Torrevecchia)

Pagine correlate 
Chiesa di Santa Maria Assunta